Savar steht für: 
 Savar, Volk in Indien
 Sabhar, eine Stadt in Bangladesch
Orte im Iran:
 Savar-e Bala
 Savar-e Pain
 Savar-e Vasat
 Savar (Lorestan)
 Savar (Süd-Chorasan)
Ort in Kroatien:
 Savar (Kroatien), Dorf auf der Insel Dugi Otok